Mesterholdenes Europa Cup finale 1988 var en fodboldkamp der blev spillet den 25. maj 1988. Kampen blev spillet foran 64.000 tilskuere på Neckarstadion i Stuttgart, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1987-88. De deltagende hold var hollandske PSV Eindhoven og portugisiske S.L. Benfica. Det var kulminationen på den 33. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var første gang at PSV var nået frem til finalen. Det var Benficas sjette finale i turneringen, hvor den første gang var i 1961 da det blev til en sejr over FC Barcelona. 

Hollænderne havde de tre danske spillere Søren Lerby, Ivan Nielsen og Jan Heintze med i hele kampen.

PSV Eindhoven vandt kampen efter straffesparkskonkurrence, da både den ordinære og forlængede spilledtid var endt uden scoringer.

Kampen blev ledet af den italienske dommer Luigi Agnolin.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1987/88  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1988
Finale 1988
PSV Eindhoven
S.L. Benfica
Fodbold i 1988
Stuttgart